Thelepus — рід багатощетинкових червів родини Terebellidae. Містить 56 видів.

Види 
 Thelepus abranchiatus (Hartman & Fauchald, 1971)
 Thelepus abyssorum Caullery, 1944
 Thelepus alatus Hutchings & Glasby, 1987
 Thelepus ambitus Glasby & Hutchings, 1987
 Thelepus angustitoris Caullery, 1944
 Thelepus antarcticus Kinberg, 1866
 Thelepus australiensis Hutchings & Smith, 1997
 Thelepus binakayensis Pillai, 1965
 Thelepus boja Hutchings & Glasby, 1987
 Thelepus branchiatus Treadwell, 1906
 Thelepus brevicauda Hutchings & Glasby, 1987
 Thelepus brevitori Carrerette, Nogueira & Hutchings, 2017
 Thelepus cincinnatus (Fabricius, 1780)
 Thelepus crassibranchiatus Treadwell, 1901
 Thelepus crispus Johnson, 1901
 Thelepus davehalli Jirkov, 2018
 Thelepus dubius Caullery, 1944
 Thelepus extensus Hutchings & Glasby, 1987
 Thelepus fraggleorum Capa & Hutchings, 2006
 Thelepus haitiensis Treadwell, 1931
 Thelepus hamatus Moore, 1905
 Thelepus hemeiensis Hsueh & Li, 2017
 Thelepus japonicus Marenzeller, 1884
 Thelepus laeviseta (Hartmann-Schröder, 1962)
 Thelepus leptoplocamus (Grube, 1878)
 Thelepus longtongensis Hsueh & Li, 2016
 Thelepus malayensis (Caullery, 1944)
 Thelepus marenzelleri McIntosh, 1885
 Thelepus marthae Jirkov, 2018
 Thelepus mcintoshi Grube, 1877
 Thelepus megalabiatum Carrerette, Nogueira & Hutchings, 2017
 Thelepus microbranchiatus Caullery, 1944
 Thelepus natans Kinberg, 1867
 Thelepus nucleolata (Claparède, 1869)
 Thelepus opimus Hutchings, 1990
 Thelepus paiderotos Hutchings, Nogueira & Carrerette, 2015
 Thelepus parapari Jirkov, 2018
 Thelepus parcus (Grube, 1878)
 Thelepus pascua (Fauchald, 1977)
 Thelepus paucibranchis (Grube, 1878)
 Thelepus pequenianus Augener, 1918
 Thelepus pericensis Chamberlin, 1919
 Thelepus praecox Hutchings & Glasby, 1987
 Thelepus pulvinus Hutchings, 1990
 Thelepus robustus (Grube, 1878)
 Thelepus rugosus (Ehlers, 1897)
 Thelepus setosus (Quatrefages, 1866)
 Thelepus taamensis Caullery, 1944
 Thelepus taiwanensis Hsueh & Li, 2016
 Thelepus tenuis (Verrill, 1900)
 Thelepus thoracicus (Grube, 1870)
 Thelepus toyamaensis Okuda, 1936
 Thelepus triserialis (Grube, 1855)
 Thelepus vaughani Gravier, 1906
 Thelepus verrilli (Treadwell, 1911)
 Thelepus wuchiensis Hsueh & Li, 2017

Примітки 

Багатощетинкові черви
Роди кільчастих червів